

Informatica 
 Kiddle – motore di ricerca

Persone 
 Bob Kiddle – calciatore inglese
 Francis Kiddle – filateista britannico
 Frederick B. Kiddle – pianista, organista ed accompagnatore inglese
 Jackie Kiddle – vogatore neozelandese